Der Rogers Cup 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Juli 2008 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series. Parallel zum Turnier fand auch der Rogers Cup der Damen statt. In derselben Woche wurden keine weiteren ATP-Turniere ausgetragen. In der Folgewoche schlossen sich die Cincinnati Masters an.

Novak Đoković war der Titelverteidiger im Einzel, der im Viertelfinale am späteren Halbfinalisten Andy Murray in zwei Sätzen scheiterte. Im Finale siegte der Setzlistenzweite Rafael Nadal in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2 gegen den ungesetzten deutschen Überraschungsfinalisten Nicolas Kiefer. Damit gewann Nadal bereits seinen siebten Titel 2008 (u. a. Wimbledon und die French Open). Der Setzlistenerste Roger Federer war überraschend bereits in seinem ersten Match gegen Gilles Simon gescheitert, der bis ins Halbfinale vorstieß. Im Doppel waren Mahesh Bhupathi und Pavel Vízner im vorherigen Jahr erfolgreich. Sie traten dieses Jahr mit anderen Partnern an, schieden im Achtel- bzw. Viertelfinale aus. Im Finale setzten sich Daniel Nestor und Nenad Zimonjić gegen Bob und Mike Bryan mit 6:2, 4:6, [10:6] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel und Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.365.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.615.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 20. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Toronto